Foo fighters может означать:

 Foo fighters — НЛО либо атмосферные явления, наблюдавшиеся во времена Второй Мировой войны.
 Foo Fighters — американская рок-группа.
 Foo Fighters — её дебютный альбом.